Людмила Лысенко:
 Лысенко, Людмила Ивановна (род. 1934) — советская легкоатлетка.
 Орловская, Людмила Васильевна (в замужестве Орловская; род. 1973) — белорусская биатлонистка.